NGC 4834 (другие обозначения — MCG 9-21-67, ZWG 270.34, PGC 44136) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4834
Гончие Псы (созвездие)